Dom Cavati kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Dom Cavati (ort), Minas Gerais, 
 Dom Cavati (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar